Cet article présente les résultats du simple dames de l’édition 1908 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 6 au .

Sept joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de tennis en salle aux Jeux olympiques d'été de 1908
 Double messieurs de tennis en salle aux Jeux olympiques d'été de 1908

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques de 1908
Jeux olympiques
Mai 1908